granica, crta koja nešto omeđuje
 državna granica
 Granica (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća, BiH